La nazionale di pallavolo maschile del Kirghizistan è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Kirghizistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kirghizistan.

Risultati

AVC Challenge Cup